Muthesius ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Muthesius (1870–1961), deutsche Sängerin, Modeschöpferin und Innenarchitektin
 Eckart Muthesius (1904–1989), deutscher Architekt und Innenarchitekt
 Hans Muthesius (1885–1977), deutscher Sozialarbeiter, Jurist und Sozialreformer
 Hermann Muthesius (1861–1927), deutscher Architekt, Mitbegründer des Deutschen Werkbundes
 Karl Muthesius (1859–1929), deutscher Volksschulpädagoge
 Sibylle Muthesius, Pseudonym von Sibylle Boden-Gerstner (1920–2016), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Volkmar Muthesius (1900–1979), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Winfried Muthesius (* 1957), deutscher Maler, Fotograf und Installationskünstler

Siehe auch:
 Muthesius Kunsthochschule in Kiel
 Muthesiusbau, Sendergebäude des Senders Nauen, in Nauen